Кубок Независимости Узбекистана по футболу 1994 — футбольный турнир прошедший в Ташкенте среди сборных команд из Центральной Азии, инициированный Футбольной федерацией Узбекистана. В турнире приняли участие сборные команды Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Победителем турнира стала сборная Узбекистана.

Матчи

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Киргизии по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Туркменистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Футбол в Азии в 1994 году
Соревнования национальных сборных по футболу
Международные спортивные соревнования в Ташкенте